El término triángulo puede designar:

en Geometría:
 triángulo, un polígono de tres lados;
 triángulo equilátero, si tiene los tres ángulos y los tres lados iguales;
 triángulo rectángulo, si tiene uno de sus ángulos recto;
 Triángulo sagrado egipcio, un triángulo rectángulo cuyos lados guardan la relación 3, 4, 5;
 triángulo esférico, si está contenido en una superficie esférica;
 Triángulo Bézier, una superficie geométrica cuyos lados son curvas de Béizer;
 Triángulo de Sierpinski, un fractal que se puede construir a partir de un triángulo;
 Triángulo de Penrose,  objeto imposible  creado en 1934 por el artista sueco Oscar Reutersvärd
Álgebra:
 Triángulo de Pascal o Triángulo de Tartaglia, un conjunto ordenado de números enteros, utilizado en álgebra;

Música:
 triángulo, instrumento musical de percusión.

Anatomía:
 Triángulo de Hesselbach, en la pared posterior del abdomen, relacionada con la formación de hernias inguinales.

Astronomía:
 Galaxia del Triángulo, o M33, una galaxia espiral localizada en la constelación del Triangulum;
 Triángulo de verano o Triángulo estival, un asterismo triangular situado en el hemisferio norte;
 Triangulum Australe, una pequeña constelación introducida por Johann Bayer en 1603;

Historia y Geografía:
 Triángulo de Hala'ib, una zona de 20,580 km² situada en la frontera entre Egipto y Sudán, con disputas de soberanía.
 Triángulo de Kionga, un pequeño territorio africano, de unos 1000 km², fronterizo de los actuales Mozambique y Tanzania;
 Triángulo de la muerte, una zona de Irlanda del Norte célebre por los asesinatos sectarios y políticos. 
 Triángulo de oro, área de Colombia, formada por sus tres principales ciudades: Bogotá, Medellín y Cali. 
 Triángulo Suní, una zona geográfica en Irak situada al noroeste de Bagdad, mayoritariamente sunita;
 Triángulo del Vaal, una zona geográfica en Sudáfrica famosa por la contaminación del aire y las enfermedades respiratorias;
 Triángulo de Weimar, conformado por Polonia, Alemania y Francia, establecido en 1991;
 Triángulo negrero, una ruta comercial entre Europa, África y América, principalmente en el siglo XVII; que involucraba la esclavitud y el tráfico humano;
 Triángulo de coral, un área marina y costera de 6 millones km², de máxima biodiversidad, situada en los confines de Asia del Sureste y Oceanía;

Símbolos discriminatorios en la Alemania Nazi:
 Triángulo rojo, símbolo para identificar a los presos políticos de izquierdas;
 Triángulo violeta o Bibelforscher, referente a los Testigos de Jehová;
 Triángulo rosa, asignado a los homosexuales, actualmente utilizado como símbolo por la comunidad gay;
 Triángulo negro, para personas consideradas antisociales; actualmente, símbolo de orgullo y solidaridad para feministas y lesbianas.

Organizaciones sociales:
 Fundación Triángulo, organización de apoyo a colectivos de LGBT; 

Modelo político:
 Triángulo de Sabato, un modelo de política científico-tecnológica desarrollado por Jorge Alberto Sábato;

Literatura fantástica:
 Triángulo de las Bermudas, zona geográfica del océano Atlántico entre las islas Bermudas, Puerto Rico y Fort Lauderdale;
 Triángulo de Formosa, un área geográfica en las proximidades de la isla Miyake; la versión japonesa del Triángulo de las Bermudas;
 Triángulo negro, nombre dado a una serie de Objetos Volantes; o
 Triángulo del amor, Zona geográfica de Honduras entre las ciudades de La Ceiba, Isla de Roatán y la ciudad de Trujillo.

Artes marciales mixtas
Triángulo (artes marciales mixtas)

Otros
Triángulo, telenovela de 1992, protagonizada por Daniela Castro y Eduardo Palomo.